Der Begriff Regionalwahlen 2004 bezeichnet:

 Regionalratswahlen in Namibia 2004
 Regionalwahlen in Tschechien 2004